Naselje u Srbiji:
 Lajkovac, naselje u sastavu općine Lajkovac, Kolubarski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Lajkovac (općina), općina u Kolubarskom upravnom okrugu, Središnja Srbija